szindhi nyelv
 szindhi nép